

Кремен () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Бансько.
 Кремен () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.